Dear:
 Бек «Dear» Дон Джун — корейский профессиональный игрок в StarCraft II.
 Dear — альбом группы Boris.